Жда́новские Озёра — историческая местность города Всеволожска, находится в южной части города.

Географическое положение 
Ждановские Озёра расположены в южной части города на территории ограниченной с запада границей города и 1-м Ждановским озером, с севера микрорайоном Мельничный Ручей по Южному шоссе — автодорога  (Всеволожск — ст. Кирпичный Завод), с востока лесным массивом и с юга 2-м Ждановским озером.

Город Всеволожск здесь граничит с Колтушским сельским поселением, 1-е и 2-е Ждановские озёра поделены между ними примерно поровну, деревня 1-е Озерки, расположенная на западном берегу 1-го Ждановского озёра, находится в Колтушском сельском поселении.

Высота центра района — 38 м.

История 
В 1897 году, по данным книги «Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Всеволожский район», два смежных участка на восточном берегу Симонова озера (совр. 1-е Ждановское озеро) приобрели: жена коллежского советника Александра Александровна Молчанова и надворный советник Василий Андреевич Молчанов. На них они выстроили две дачи под общим названием «мыза Молчанова». Надворный советник, доктор медицины Василий Андреевич Молчанов в 1900 году занимал должность врача городской больницы в Шлиссельбурге. Однако, согласно «Памятным книжкам Санкт-Петербургской губернии» за 1900, 1905 и 1914 год, мыза Молчанова отсутствовала в списке имений, а Молчановы А. А. и В. А. — в списке землевладельцев Шлиссельбургского уезда. Согласно другим данным оба дома принадлежали врачу В. А. Молчанову.

Мыза Молчанова состояла из двух одинаковых двухэтажных с мезонинами бревенчатых домов, расположенных под углом друг к другу, стоящих по обе стороны дороги ведущей к озеру. На северном берегу Андронова озера (совр. 2-е Ждановское озеро) располагалась мыза Верино, принадлежавшая бухгалтеру Э. И. Гефелю, а на его восточном берегу — мыза Анино, купца 1-й гильдии И. Г. Буштуева. Перед началом Первой мировой войны мызу Молчанова у его наследников приобрёл коммерсант В. О. Трейблюд. После революции, в 1918 году она была национализирована.

В 1930-е годы, когда посёлком Мельничный Ручей считался весь дачный массив при одноимённой станции, за южной его окраиной, на восточном берегу тогда ещё Симонова озера, открылось реабилитационное отделение Ленинградской больницы № 31 им. Я. М. Свердлова, входившей в систему лечебных учреждений 4-го Управления Минздрава СССР. К ним были прикреплены руководящие партийные и беспартийные работники, а также персональные пенсионеры союзного и республиканского значения и члены их семей. По сути это был дом отдыха, или как его называли сами сотрудники — санаторий, партийного актива Ленинградской организации.

На картах 1930-х—1940-х годов он обозначался, как безымянные дачи. Согласно топографической карте 1939 года, огороженная забором территория санатория была гораздо больше, чем в послевоенное время и занимала не только лесной массив к востоку от 1-го Ждановского озера, но и выходила на северный берег 2-го Ждановского озера.

Название «Ждановские», озёра получили в связи с именем А. А. Жданова, который бывал здесь, отсюда и народное название санатория — «Дача Жданова».

Он же по местной легенде при обустройстве солярия (деревянный павильон на болотистом берегу озера с искусственным песчаным пляжем и дощатой купальней на металлическом каркасе), распорядился привезти «лечебный» песок не откуда-нибудь, а с берега Чёрного моря в Пицунде.

Тогда же в Ждановские озёра были выпущены для акклиматизации ондатры. Ондатры прижились и благополучно прожили до начала перестройки.

Во время Великой Отечественной войны в одном из павильонов был открыт стационар горкома партии для поправки здоровья ответственных работников блокадного Ленинграда.

В советские годы, наличие номенклатурного санатория никак не афишировалось. В названиях автобусных маршрутов № 2 и № 4, которые имели кольцо на Ждановских Озёрах, конечная остановка называлась «пр. Грибоедова, 110», так как все дома в этой части города числились по одному адресу — проспект Грибоедова 110, но с разными буквами и цифрами через дробь. Для постояльцев же санатория не имеющих своего служебного автомобиля, до станции Мельничный Ручей курсировал чёрный представительский «ЗИМ», позднее заменённый на демократичный микроавтобус «РАФ».

В годы застоя этот район города активно развивался, рядом с «Дачей Жданова» выросли: посёлок работников газокомпрессорной станции, коллективное садоводство «Полянка», муниципальный дом на берегу 2-го Ждановского озера, открылся магазин, а на некотором отдалении, в конце затейливо извивающегося в лесу проспекта Грибоедова, появился типовой пансионат «Лесной воздух».

Когда-то народные названия 1-го и 2-го Ждановских озёр, давно уже стали официальными.

Современность 
На Ждановских Озёрах делает остановку городской автобусный маршрут № 6.

По берегам озёр ведётся активное коттеджное строительство.

В районе три улицы:
 пр. Грибоедова (от Южного шоссе до 2-го Ждановского озера, тремя лучами)
 ул. 1-е Ждановское озеро
 ул. 2-е Ждановское озеро

На территории бывшего санатория находится один многоквартирный дом, ранее принадлежавший КУГИ Санкт-Петербурга — сейчас нежилой и запущенный парк. Согласно генплану МО «Город Всеволожск» эта территория относится к зоне особо охраняемых природных территорий. На карте объектов культурного наследия Всеволожского района она обозначена, как объект № 13 — «Парк „Загородное“ (постройки)». Парк является объектом культурного наследия народов Российской Федерации.

Фото

Примечания

Литература 
 
 

Исторические районы Всеволожска